La citadelle et l'ancienne commune de Montravel, aujourd'hui rattachées à Montcaret, commune de la Dordogne.
Le vignoble de Montravel.
Montravel, quartier de Nouméa.
Lamothe-Montravel, commune de la Dordogne.
Lieu-dit Montravel, commune de Saint-Genest-Malifaux, Loire; lieu d'origine de la famille Tardy de Montravel.
Louis Damien Tardy comte de Montravel (1750-1840)
 Louis Antoine Fleury Tardy (1781-1861)
 Antoine Maurice Tardy de Montravel (1784-1856)
 Louis Tardy de Montravel (1823-1909)
 Louis-Marie-François Tardy de Montravel (1811-1864), officier de marine français.